Diancang Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Diancang Shan (bergskedja i Kina), Yunnan, 
 Malong Feng, berg, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar